Лабус (, ):

 Лабус, Джованни (; 1775—1853) — итальянский историк, археолог и теолог.
 Лабус, Иржи (; род. 1950) — чешский актёр и сценарист.
 Лабус, Миролюб (род. 1947) — сербский экономист и политик.
 Лабус, Роберт (род. 1992) — немецкий футболист, защитник.